Ма́ртовская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Мартовская улица — улица в Апрелевке Московской области
 Мартовская улица — улица в Брянске
 Мартовская улица — улица в Волгограде
 Мартовская улица — улица в Грозном
 Мартовская улица — улица в Екатеринбурге
 Мартовская улица — улица в Кемерове
 Мартовская улица — улица в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области
 Мартовская улица — улица в Находке Приморского края
 Мартовская улица — улица в Новосибирске
 Мартовская улица — улица в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области
 Мартовская улица — улица в Ногинске Московской области
 Мартовская улица — улица в Саратове
 Мартовская улица — улица в Сочи Краснодарского края
 В Тюмени:
 1-я Мартовская улица
 2-я Мартовская улица

Украина 

 Мартовская улица — улица в Днепропетровске
 Мартовская улица — улица в Донецке
 В Киеве:
 Мартовская улица (Дарницкий район)
 Мартовская улица (Днепровский район)
 В Макеевке Донецкой области:
 Мартовская улица (Горняцкий район)
 Мартовская улица (Червоногвардейский район)
 Мартовская улица (Советский район)
 Мартовская улица — улица в Хмельницком

См. также 

 Улица Мартовского Восстания — улица в Николаеве
 Мартовский переулок
 Мартовский проезд